Ribeirão Azul é um rio brasileiro do estado de São Paulo.

Azul, Ribeirão